Philocheras trispinosus is een garnalensoort uit de familie van de Crangonidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1835 door Hailstone in Hailstone & Westwood.

Crangonidae